Gurgenidse (georgisch: გურგენიძე) ist ein Familienname georgischer Herkunft. Bekannte Namensträger sind:

 Buchuti Gurgenidse (1933–2008), georgischer Schachspieler
 Dawit Gurgenidse (* 1953), georgischer Schachspieler
 Lado Gurgenidse (* 1970), georgischer Politiker